Комаренко Григорій Іванович — бандурист.
 Комаренко Наїна Василівна — український історик, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Комаренко Тетяна Олександрівна — український історик.

Українські прізвища
Прізвища на -енко